Kreyo kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Kreyo (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat), 
 Desa Kreyo (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -6,97, long 109,75), 

Robotskapade Indonesienförgreningar